Distretto di Naka – distretto della prefettura di Ibaraki in Giappone
 Distretto di Naka – distretto della prefettura di Tokushima in Giappone.
 Distretto di Naka – distretto della prefettura di Kanagawa in Giappone.